Dimple, englisch; deutsch „Grübchen“, steht für:
 Dimple (Arkansas)
 Dimple (Kentucky)
 Dimple (Texas)
 Delle in einem Golfball
 Dimple (Krawattenknoten), Grübchen unter dem Krawattenknoten.

Siehe auch:
 Dimpel
 Dimple Minds
 Dimples D.
 Dimples